Il singolare del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Simone Colombo che ha battuto in finale Paul McNamee 2-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 
 Paolo Canè
 Libor Pimek
 Paul McNamee
 Pavel Složil
 Eduardo Bengoechea
 Claudio Mezzadri
 Claudio Panatta
 Simone Colombo

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Saint-Vincent 1986